Alfbach steht für:
 Alfbach, anderer Name der Alf (Fluss), linker Nebenfluss der Mosel bei Alf, Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Alfbach (Prüm), rechter Nebenfluss der Prüm bei Pronsfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Alsbach
 Altbach